Fábio Faria ist der Name folgender Personen:

 Fábio Faria (Politiker) (Fábio Salustino Mesquita de Faria; * 1977), brasilianischer Politiker
 Fábio Faria (Fußballspieler) (Fábio do Passo Faria; * 1989), portugiesischer Fußballspieler